Sanjiang bezeichnet:

 den Autonomen Kreis Sanjiang der Dong  (三江侗族自治县) der bezirksfreien Stadt Lizhou im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, VR China, siehe Sanjiang;
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Stadtbezirk Bazhou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanjiang (Bazhou);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) der Stadt Chongzhou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanjiang (Chongzhou);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Sanjiang (Daozhen);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Kreis Jingyan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanjiang (Jingyan);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Sanjiang (Jinping);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Autonomen Kreis Liannan der Yao in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Sanjiang (Liannan);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Stadtbezirk Meilan in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Sanjiang (Meilan);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) der Stadt Miluo in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Sanjiang (Miluo);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Kreis Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Sanjiang (Nanchang);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanjiang (Wangcang);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Kreis Wenchuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanjiang (Wenchuan);
 die Großgemeinde Sanjiang (三江镇) im Stadtbezirk Xinhui in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Sanjiang (Xinhui);
 die Gemeinde Sanjiang (三江乡) im Autonomen Kreis Gongcheng des Autonomen Gebiets Guangxi der Zhuang, VR China, siehe Sanjiang (Gongcheng);
 die Gemeinde Sanjiang (三江乡) im Autonomen Kreis Jinxiu des Autonomen Gebiets Guangxi der Zhuang, VR China, siehe Sanjiang (Jinxiu);
 die Gemeinde Sanjiang (三江乡) im Stadtbezirk Nankang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Sanjiang (Nankang);
 das Straßenviertel Sanjiang (三江街道) im Stadtbezirk Qijiang in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Sanjiang (Qijiang);
 das Straßenviertel Sanjiang (三江街道) der Stadt Shengzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Sanjiang (Shengzhou);
 das Straßenviertel Sanjiang (三江街道) im Stadtbezirk Wucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Sanjiang (Wucheng);
 das Straßenviertel Sanjiang (三江街道) im Kreis Yongjia in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Sanjiang (Yongjia);

 die  Sanjiang-Ebene (三江平原) in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Sanjiang-Ebene.